Свистула — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Свистула, Андрей Евгеньевич (род. 1959) — советский и российский учёный.
 Свистула, Иван Степанович (род. 1928) — советский казахстанский тракторист, Герой Социалистического Труда (1957).
 Свистула, Павел Иванович (род. 1923) — советский животновод, Герой Социалистического Труда (1971).
 Свистула, Пётр Николаевич (1924—2011) — советский хозяйственный и общественный деятель, почётный гражданин Новокузнецка.

См. также 
 Свистуха
 Свистунов